

Geografia 
 California
 Ballona Creek – canale navigabile nella zona sud-ovest della Los Angeles County
 Rancho La Ballona – concessione terriera storica nell'area della Contea di Los Angeles
 Italia
 Ballona – località nel comune di Gonzaga